Barkat ist der Familienname folgender Personen:

 Nir Barkat (* 1959), israelischer Geschäftsmann und Politiker
 Reuven Barkat (1906–1972), israelischer Politiker und Präsident der Knesset

Siehe auch:
 Barakat